Булда — українське прізвище, яке утворене від аналогічного прізвиська, що походить від діалекту «Булда», що означає «п'яниця, гуляка».

Ймовірно, таким прізвиськом нарекли людину, який любив випити і добре повеселитися на свята. Таким чином, прізвисько Булда вказувало на поведінку засновника роду Булда.

Багато людей із цим прізвищем були знатними київськими міщанами в 15-16 ст., що мали поважні царську привілеї.

Найвідоміші діячі 

 Булда Анатолій Андрійович (1950 р.н.) — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.
 Булда Степан Костянтинович (  —  ) — радянський військовик часів Другої світової війни, кулеметник 1-го стрілецького батальйону 429-го стрілецького полку 52-ї стрілецької дивізії (57-а армія, 3-й Український фронт), Герой Радянського Союзу.

Примітки 

Українські прізвища